V: The New Mythology Suite — музичний альбом гурту Symphony X. Виданий 10 жовтня 2000 року лейблом Metal Blade Records. Загальна тривалість композицій становить 62:48. Альбом відносять до напрямку прогресивний метал.

Список пісень 
 «Prelude» — 1:07
 «Evolution (The Grand Design)» — 5:20
 «Fallen» — 5:51
 «Transcendence» (Segue) — 0:38
 «Communion and the Oracle» — 7:45
 «The Bird-Serpent War» / Cataclysm — 4:02
 «On the Breath of Poseidon» (Segue) — 3:01
 «Egypt» — 7:04
 «The Death of Balance / Lacrymosa» — 3:42
 «Absence of Light» — 4:58
 «A Fool's Paradise» — 5:48
 «Rediscovery» (Segue) — 1:24
 «Rediscovery» (Part II) — The New Mythology — 12:01

Посилання 

Альбоми Symphony X
Музичні альбоми 2000
Англомовні музичні альбоми